П'єр — чоловіче ім'я, французька форма імені Пітер, Петро. Також може бути прізвищем та назвою населеного пункту. Pierre спочатку означало «скеля» або «камінь» французькою мовою (походить від грецького слова «петрос»).

Носії імені 

 П'єр Кюрі 
 П'єр-Оґюст Ренуар 
 П'єр Андре Латрей 
 П'єр Булез 
 П'єр Рішар 
 П'єр Ферма 
 П'єр Абеляр 
 П'єр Трюдо 
 П'єр Гассенді 
 П'єр Карден 
 П'єр Боннар 
 П'єр Береговуа 
 П'єр Паоло Пазоліні 
 П'єр Шеффер 
 П'єр Бейль 
 П'єр Корнель 
 П'єр де Ронсар 
 П'єр Санкан

Див. також 

 1392 П'єр — астероїд головного поясу